L'expression publication libre peut désigner deux notions autonomes car s'intéressant chacune à un stade spécifique du cycle de vie d'un ouvrage :
 Publication ouverte : le processus de rédaction ;
 Contenu libre : la licence de distribution d'une publication.